Ю́рий Ива́нович Па́влов:

* Павлов, Юрий Иванович (род. 1931) — советский дипломат.
 Павлов, Юрий Иванович (род. 1956) — российский актёр кино.
 Павлов, Юрий Иванович (род. 1955) — советский российский и американский генетик, доктор биологических наук, профессор Университета штата Небраска.
 Павлов, Юрий Иванович (род. 1934) — советский и российский учёный в области испытания двигателей летательных аппаратов, кандидат технических наук, профессор МАТИ